Đồng Sơn (Bắc Giang), een xã in de stad Bắc Giang, Vietnamese provincie Bắc Giang.
 Đồng Sơn (Tiền Giang)
 Đồng Sơn (Quảng Bình)
 Đồng Sơn (Nam Định)
 Đồng Sơn (Quảng Ninh)
 Đồng Sơn (Phú Thọ)